Étoile du Congo é um clube de futebol da República do Congo. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Titulos

Desempenho em competições da CAF
Liga dos Campeões da CAF 12 aparições
1968 - primeira rodada
1979 - segunda rodada
1980 - quartas-de-final
1982 - Primeira Rodada
1988 - Primeira Rodada
1990 - segunda rodada
1993 - Primeira Rodada
1995 - Primeira Rodada
2001 - segunda rodada
2002 - segunda rodada
2007 - segunda rodada
2016 -
Taça das Confederações da CAF 2 aparições
2007 - Segunda Rodada de 16
2015 - Rodada Preliminar
Recopa Africana 3 aparições
1996 - Primeira Rodada
2000 - quartas-de-final
2003 - segunda rodada
Copa da CAF 1 aparição
1992 - segunda rodada

Clubes de futebol da República do Congo
Brazavile